Шапат ветрова је дебитантски студијски албум српске певачице Надице Адемов. Објављен је 20. јуна 2022. године за -{Nadica Ademov Music}-.

Списак песама

Референце

Спољашње везе 
 
 

Албуми 2022.
Фолк албуми
Поп албуми